Еліца Костова була чемпіонкою попереднього турніру. який належав до циклу жіночих турнірів ITF, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі кваліфікації її перемогла Барбора Штефкова.

Тімеа Бабош виграла титул, у фіналі перемігши Люціє Шафарову з рахунком 6–7(4–7), 6–4, 6–3.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Hungarian Ladies Open, одиночний розряд
Hungarian Ladies Open